Финансовая комиссия кнессета ( — Ваадат ха-ксафим) — постоянная комиссия кнессета, занимающаяся вопросами государственного бюджета.

Информация о комиссии 
Согласно информации, размещённой на сайте кнессета, данная комиссия занимается вопросами государственного бюджета, налогообложения, таможенными сборы и налоги; вопросами иностранной валюты; банковским делом и банкнотами; доходами и расходами Израиля.

Комиссия была создана в 1949 году, во время каденции кнессета 1-го созыва, первым её председателем стал Давид Цви Пинкас. Нынешний председатель комиссии — Гафни Моше. Состав комиссии (на 22 февраля 2012 года): Рухама Авраам, Давид Азулай, Ури Ариэль, Ицхак Вакнин, Маджали Вахаби, Эйнат Вильф, Захава Гальон, Хаим Кац, Фаина Киршенбаум, Ралеб Маджадла, Звулун Орлев, Мири Регев, Цион Пиньан, Лия Шемтов и Талеб Эльсана.

Председатели комиссии 
 Давид Цви Пинкас (кнессет 1-го созыва, кнессет 2-го созыва)
 Исраэль Гури (кнессет 2-го созыва, кнессет 3-го созыва, кнессет 4-го созыва и кнессет 5-го созыва)
 Исраэль Каргман (кнессет 6-го созыва)
 Йосеф Кремерман (кнессет 6-го созыва)
 Исраэль Каргман (кнессет 7-го созыва)
 Шломо Лоринц (кнессет 8-го созыва)
 Исраэль Каргман (кнессет 8-го созыва)
 Шломо Лоринц (кнессет 9-го созыва, кнессет 10-го созыва)
 Авраам Йосеф Шапира (кнессет 11-го созыва)
 Михаэль Хариш (кнессет 12-го созыва)
 Моше-Зеэв Фельдман (кнессет 12-го созыва)
 Авраам-Бейга Шохат (кнессет 12-го созыва)
 Гедалия Галь (кнессет 13-го созыва)
 Авраам Равиц (кнессет 14-го созыва)
 Эли Гольдшмидт (кнессет 15-го созыва)
 Яаков Лицман (кнессет 15-го созыва)
 Шалом Симхон (кнессет 15-го созыва)
 Авраам Гиршзон (кнессет 16-го созыва)
 Яаков Лицман (кнессет 16-го созыва)
 Авишай Браверман (кнессет 17-го созыва)
 Яаков Лицман (кнессет 17-го созыва)
 Стас Мисежников (кнессет 17-го созыва)
 Моше Гафни (кнессет 18-го созыва)

Ссылки 
 Информация о комиссии на сайте кнессета  
 История комиссии на сайте кнессета 

Комиссии кнессета